Campoamor ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Campoamor (1914–1968), argentinischer Tangomusiker 

 Manuel Campoamor (1877–1941), uruguayischer Tangomusiker und Komponist 
 Ramón de Campoamor y Campoosorio (1817–1901), spanischer Politiker und Dichter

Campoamor steht für:
 Dehesa de Campoamor, Stadt in Spanien 
 Clara Campoamor, Schiff der Don Inda-Klasse
 Teatro Campoamor, Opernhaus in Oviedo, Spanien